Барбароса може да се односи на:
 Фридрих Барбароса, цар Светог римског царства,
 Операција Барбароса, немачка операција током Другог светског рата,
 Хајрудин Барбароса, гусар и турски адмирал из времена Османског царства,
 Орук Барбароса, турски гусар Османског царства;

Такође, може да се односи и на:
 Абу Абдел Азиз, оснивач „Ел Муџахедин“,
 1860 Барбароса, астероид.